Broch:
 Hermann Broch
 Nicolai Cleve Broch
 Yvette Broch